

Geografia 
 Regno Unito
Millport – località dell'Ayrshire Settentrionale, Scozia
 Stati Uniti d'America
Millport – città della Contea di Lamar, Alabama
Millport – villaggio della Contea di Chemung, New York